Wiemel (straat), een straat in de Nederlandse plaats Deurne
 Wiemel (zwembad), een zwembad in de Nederlandse plaats Deurne